Schwörbel ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Schwörbel (* 1915), deutscher Diplomat
 Herbert Schwörbel (1911–1988), deutscher Jurist, Wirtschaftsjournalist und Diplomat
 Heribert Schwörbel (1881–1969), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Jürgen Schwoerbel (1930–2002), deutscher Limnologe